Andreas Dirks (1865–1922), peintre allemand ;
 Andy Dirks (né en 1986), joueur américain de baseball ;
 Rudolph Dirks (1877–1968), scénariste et dessinateur américain de bande dessinée ;
 Walter Dirks (1901–1991), journaliste, écrivain et éditorialiste allemand.

Voir aussi
 Glaser-Dirks DG-100, Glaser-Dirks DG-200, Glaser-Dirks DG-300, Glaser-Dirks DG-400, Glaser-Dirks DG-500, Glaser-Dirks DG-600 : planeurs.